Ла́хва:

 Лахва — деревня в Брестской области Белоруссии.
 Лахва — железнодорожная станция в деревне Лахва
 Лахва — посёлок в Могилёвской области Белоруссии.
 Лахва — река в Могилёвской области, приток Днепра.

См. также 
 Гетто в Лахве